Galdino Moreira, brasileiro, foi um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, presidindo seu Supremo Concílio entre os anos 1936-1942 (na época Assembleia Geral).

Ver também 
 Igreja Presbiteriana do Brasil

Pastores do Brasil
Presbiterianos do Brasil